Hasle Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Hasle Sogn (Bornholm)
 Hasle Sogn (Århus Kommune)